

Sigle 
 Sicherheits- und Hilfsdienst  – "Servizio di sicurezza e di assistenza" della Ordnungspolizei della Germania nazista
 Super High Definition  – formato video digitale con una risoluzione di 3840x2160 pixel

Codici 
 SHD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Staunton (Virginia) (Stati Uniti)